Ву́лиця Іри́ни Ві́льде (також Вулиця Вільде) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Ірини Вільде — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Вільде — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Вільде — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Ірини Вільде — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Ірини Вільде — вулиця в місті Яремче Івано-Франківської області.
 Вулиця Ірини Вільде — вулиця в місті Ходорів Львівської області .

Див. також 
 Вулиця Едуарда Вільде — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок
Ірина Вільде